Мияко — японское авизо. Строилось по программе 1892 года. Корабль аналогичен английским шлюпам того времени. Из-за долгой постройки не смог принять участия в войне с Китаем.

Участвовал в блокаде Порт-Артура. Погиб на русской мине а к северо-востоку от Порт-Артура в точке , спаслось всего 8 человек.

После войны корпус поднят и сдан на слом.

Ссылки 
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Reference/Fleet/RJ2/03.htm Японский императорский флот в русско-японской войне]

Военные корабли Японии
Авизо